Ivo (voornaam)
 Ivor (strip)
 Ivor (Virginia)